El nombre de Iglesia de San Juan es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a algún santo llamado Juan.

Advocación 
 Por su importancia en la Iglesia Católica, destacan:
 San Juan Bautista
 San Juan Evangelista
 Para otros santos llamados Juan
 Véase la desambiguación de San Juan
Para ver las páginas de desambiguación de las iglesias consagradas a estos santos:
 Iglesia de San Juan Bautista, 
 Iglesia de San Juan Evangelista, 
 Iglesia de los Santos Juanes,  
 Iglesia de San Juan de Dios,  
 Iglesia de San Juan de Letrán, 
 Iglesia de San Juan Eudes,  .

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

Iglesia de San Juan, antigua iglesia donde estaban los restos de Juan Sebastian Bach, que fue destruida en la II Guerra Mundial
 Iglesia de San Juan en Friburgo de Brisgobia

Iglesia de San Juan, iglesia católica de Dalcahue, Chiloé, Región de Los Lagos
 Iglesia de San Juan, iglesia católica de Huaviña, Región de Tarapacá

Basílica de San Juan de Ávila, católica, en la localidad de  Montilla, Córdoba
 Iglesia de San Juan (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de  Aguilafuente, Segovia
 Iglesia de San Juan (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de  Alba de Tormes, Salamanca
 Iglesia de San Juan, iglesia católica en la localidad de  Amandi, Asturias
 Iglesia de San Juan (B.I.C.), iglesia católica en la ciudad de  Ávila, Ávila
 Iglesia de San Juan (B.I.C.), iglesia católica en la ciudad de  Aranda de Duero, Burgos
 Iglesia de San Juan (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de  Baños de Cerrato (Venta de Baños), Palencia
 Iglesia de San Juan, iglesia católica en la localidad de  Berga, Barcelona
 Iglesia de San Juan de Busa, iglesia católica en la localidad de  Biescas, Huesca
 Iglesia de San Juan de Boí, iglesia católica en la localidad de  Boí, Lérida — Patrimonio de la Humanidad—
 Iglesia de San Juan, iglesia católica del municipio de Puig-reig , Barcelona
 Iglesia de San Juan, iglesia católica en la localidad de  Cerezo de Arriba, provincia de Segovia, Castilla y León
 Iglesia de San Juan (B.I.C.), iglesia católica en la ciudad de  Castrojeriz, Burgos
 Iglesia de San Juan (B.I.C.), iglesia católica en la ciudad de  Córdoba, Córdoba
 Iglesia de San Juan, iglesia católica en la ciudad de  Écija, Sevilla
 Iglesia de San Juan (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de  El Valle, Granada
 Iglesia de San Juan (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de  Fresno el Viejo, Valladolid
 San Juan el Real, iglesia en la localidad de  Oviedo, Asturias
 Iglesia de San Juan, Iglesia desaparecida en la localidad de Ledesma, Salamanca
 Iglesia de San Juan, Iglesia desaparecida en la plaza de Ramales de Madrid
 Iglesia de San Juan, iglesia católica de la ciudad de  Málaga, Málaga
 Iglesia de San Juan (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de  Miranda de Ebro, Burgos
 Iglesia de San Juan (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de  Padilla de Abajo, Burgos
 Iglesia de San Juan (B.I.C.), iglesia católica en la pedanía de  Rodilana (Medina Del Campo), Valladolid
 Iglesia de San Juan de Rabanera (B.I.C.), iglesia católica en la ciudad de  Soria
 Iglesia de San Juan de Duero (B.I.C.), iglesia católica perteneciente al monasterio Hospitalario de San Juan de Jerusalén de  Soria
 Iglesia de San Juan, iglesia en la localidad de  Santibánez de la Fuente (Aller), Asturias
 Iglesia de San Juan, iglesia en la localidad de Uncastillo, Zaragoza
 Iglesia de San Juan, iglesia católica en la localidad de  Valderas, León
 Iglesia de San Juan del Hospital, iglesia católica en la ciudad de  Valencia
 Iglesia de San Juan (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de  Villalón de Campos, Valladolid
 Iglesia de San Juan (B.I.C.), iglesia católica en la localidad de Villaumbrales, Palencia
 Iglesia de San Juan (B.I.C.), iglesia católica en la ciudad de  Zamora
 Iglesia de San Juan, iglesia católica en la localidad de  Cerezo de Arriba, provincia de Segovia, Castilla y León

Iglesia de San Juan, iglesia luterana en Helsinki

Otros edificios religiosos relevantes

Iglesia de San Juan Evangelista, en Filadelfia

Archibasílica de San Juan de Letrán, basílica mayor, Catedral de Roma
 Iglesia de San Juan, iglesia en la comuna de Cavriglia (San Juan, en la edad media), en Arezzo, Toscana
 Iglesia de San Juan, antigua iglesia de Castro, en el Lazio, ciudad asediada, demolida y deportados todos sus habitantes por los soldados del papa

Iglesia de San Juan Pablo II, iglesia en Keflavík

Iglesia de San Juan Kaneo, Iglesia ortodoxa macedonia en Ohrid

Iglesia de San Juan, iglesia en Torún (Thorn, en alemán)
 Iglesia de San Juan, iglesia en Gdansk (Danzig, en alemán)

Iglesia de San Juan Vianney, iglesia en Peshawar

Iglesia de San Juan Crisóstom, iglesia en Novokuznetsk